Municipio de College puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de College (condado de Linn, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Linn.
 Municipio de College (condado de Knox, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de College (condado de Centre, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Centre.